La Coppa del Mondo di rugby a 7 1997 fu la seconda edizione del torneo e si tenne a Hong Kong, Cina. La finale vide  sconfiggere il  24-21 in un incontro che viene considerato ancora a oggi uno dei migliori del rugby sevens. La nazionale figiana dominò largamente il torneo, realizzando in totale 323 punti contro 35 subiti in un totale di sette partite. Waisale Serevi, capitano e grande trascinatore, mantenne alla nazione e alle sue figlie la promessa di tornare in patria con la Melrose Cup.

Squadre partecipanti

Risultati

Prima giornata
Durante la prima giornata le 24 squadre partecipanti sono state suddivise in otto gironi composti da tre squadre ciascuno. In questo modo, ogni incontro disputato è stato utilizzato per determinare una classifica complessiva che è stata poi sfruttata per la creazione della fase a gironi che ha avuto luogo il giorno successivo.

Fase a gironi
La prima classificata accede ai quarti di finale della cup, la seconda ai quarti di finale del plate, mentre la terza classificata accede ai quarti di finale del bowl.

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Girone E

Girone F

Girone G

Girone H

Fase finale

Bowl

Plate

Cup

Note 

Competizioni sportive a Hong Kong
 1997
Rugby a 7 a Hong Kong